Bataliony Wojsk Inżynieryjnych noszące numer „4” lub „IV”:

Wojska Polskiego:
 IV Batalion Saperów w Łodzi i Toruniu (1919-1929)
 Batalion Zapasowy Saperów Nr 4 w Sandomierzu (1920-1921) → Kadra Batalionu Zapasowego 4 Pułku Saperów
 4 Batalion Saperów w Przemyślu (1929-1939)
 4 Batalion Saperów (1939)
 4 Batalion Saperów we Francji (1940)
 4 Batalion Saperów w Wielkiej Brytanii (1945-1947)
 4 Batalion Saperów (JW 2439) w Tomaszowie Lubelskim (1943-1956)
 4 Batalion Saperów (JW 1587) w Sandomierzu (1957-1988) → 4 OMT
 4 Ośrodek Materiałowo-Techniczny (JW 1587) w Sandomierzu
 4 Batalion Minowania MW (JW 3094) w Dziwnowie (1993-2005)
 4 Głogowski Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego (JW 3444) w Głogowie (2002-2011) → 4 binż.
 4 Głogowski Batalion Inżynieryjny (JW 3444) w Głogowie (od 2011)